Badminton wurde bei den  Südostasienspielen 2011 in Istora Senayan, Jakarta, Indonesien, im November 2011 gespielt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks
Resultate

2011 Herrendoppel
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton, Herrendoppel